David Hirschfelder – compositore australiano
 Egbert Hirschfelder – ex canottiere tedesco
 Gerhard Hirschfelder – presbitero tedesco